Grand Anglo-français is de naam van een bepaald hondenras, opgedeeld in drie soorten: 
Grand anglo-français blanc et noir
Grand anglo-français blanc et orange
Grand anglo-français tricolore